Ricardo Islas ist der Name folgender Personen:

* Ricardo Islas (Fußballspieler) (* 1951/1952), uruguayischer Fußballspieler
 Ricardo Islas (Regisseur) (* 1969), uruguayischer Regisseur